Camouflage (französisch „Verschleierung“) steht für:

 militärische Tarnkleidung und -anstriche, siehe Tarnung
 Camouflage (Sozialpsychologie), eine Technik der Abwehr
 Camouflage (Schminke), kaschierende Schminke
 Camouflage (Band), deutsche Popband
 Camouflage – Hasch mich, ich bin der Mörder, ein französischer Spielfilm aus dem Jahr 1971
 Camouflage (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001
 Camouflage (Roman), SF-Roman (2004) von Joe Haldeman
 Camouflage (Album), Studioalbum (2014) des österreichischen Rappers Nazar
 Camouflage (Lied), Song (1986) des US-amerikanischen Musikers Stan Ridgway

Siehe auch: